L'entrisme ou noyautage, est une stratégie d'organisation qui consiste à faire entrer de manière concertée des membres d'une organisation dans une autre organisation aux idées proches, mais concurrentes.

 Le noyautage ou noyauterie est le lieu où sont fabriqués les noyaux en sable (terme de fonderie).

 Le noyautage est une opération dinfiltration'' organisée par la Résistance nommée NAP''' pour Noyautage des administrations publiques.

Homonymie